Adam Price peut désigner :
 Adam Price (1967-), scénariste danois ;
 Adam Price (1968-), homme politique gallois.